Matra R530 – missile aria-aria a corto raggio predecessore del Matra Super R530
Matra Super R530 – missile aria-aria a corto raggio evoluzione del Matra R530